H61 bezeichnet:

 einen Mainboard-Chipsatz von Intel, siehe Intel-6-Serie
 HMS Express, ein Zerstörer der E-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg